Shima kan syfta på:

 Shima Niavarani - svensk skådespelare
 Shima, Mie - stad i Mie prefektur, Japan
 Shima (köping) - köping i Kina
 Shima (ort i Kina, Sichuan) - ort i Kina  
 Shima (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,63, long 105,83)  - ort i Kina
 Shima (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,00, long 115,74)  - ort i Kina
 Shima (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,29, long 115,83)  - ort i Kina
 Shima (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 28,99, long 105,92) - ort i Kina